Ljestvice liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1995./96.

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori: 
 NK Svačić Stari Slatinik

Istok 

 Izvori: 
 Slavonac i Stari Perkovci 
 NK "Sapci" 1954. – 2014.

Zapad

2. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina 
Uključuje i klubove s područja Zagrebačke županije. 

 Izvori: 
 ŠNK "Mladost" Gornja Gračenica (1966. – 2006.)

Poveznice 
 1. A HNL 1995./96.
 1. B HNL 1995./96.
 2. HNL 1995./96.
 3. HNL 1995./96.
 5. rang HNL-a 1995./96.
 7. rang HNL-a 1995./96.
 8. rang HNL-a 1995./96.
 Ostale lige 1995./96.
 Hrvatski nogometni kup 1995./96.

Izvori 

1995-96
 6